Пуща — реликтовый лес. Кроме того, может означать:.

Населённые пункты

Белоруссия

Витебская область 
 Пуща — деревня в Витебском районе.
 Пуща — деревня в Городокском районе
 Пуща — деревня в Ушачском районе.
 Пуща — деревня в Шумилинском районе.

Гомельская область 
 Пуща — посёлок в Буда-Кошелёвском районе.

Минская область 
 Пуща — деревня в Задорьевском сельсовете Логойского района.
 Пуща — деревня в Октябрьском сельсовете Логойского района.
 Пуща — деревня в Пуховичском районе.

Могилёвская область 
 Пуща — упразднённый посёлок в Белыничском районе.
 Пуща — деревня в Могилёвском районе.

Россия 
 Пуща —  деревня в Пыталовском районе Псковской области.

Хорватия 

 Пушча — деревня в Загребской жупании.

Прочее 
 Пуща (Puszcza Niepołomice) — польский футбольный клуб из Неполомице.

См. также 
 
 
 Пуща 1 — деревня в Поставском районе Витебской области Белоруссии.
 Пуща-1 —  деревня в Пыталовском районе Псковской области России.
 Пуща-2 —  деревня в Пыталовском районе Псковской области России.
 Шлях-Пуща — деревня в Берёзовском районе Брестской области Белоруссии.
 Большая Пуща — деревня в Полоцком районе Витебской области Белоруссии.
 Малая Пуща — деревня в Полоцком районе Витебской области Белоруссии.
 Липичанская Пуща — деревня в Дятловском районе Гродненской области Белоруссии.
 Пуща-Маряньска (Gmina Puszcza Mariańska) — сельская гмина в Польше.